Mohawk kan syfta på

 Mohawker – ett irokesiskt folk i nordamerika
 Mohawk (språk) – ett irokesiskt språk som talas av mohawker i Kanada och USA
 Mohawkfloden – en 230 km lång flod i delstaten New York (Mohawk River)
 Grumman OV-1 Mohawk – ett tvåmotorigt, amerikanskt spanings- och observationsflygplan (1959)
 Mohawk – ett amerikanskt enmotorigt, ensitsigt jaktflygplan (1935), se Curtiss P-36
 Mohawk – en frisyr, se tuppkam
 Mohawk Brewing Co. – ett bryggeri
 McDowell County, West Virginia – ett county i södra delen av den amerikanska delstaten West Virgini